

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 21 июля

Национальные 
  — Национальный день
  — День свободы
  — Зажинки

Религиозные 
  Православие
 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579);
 память великомученика Прокопия (303);
 память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303);
 память праведного Прокопия Устьянского (XVII век);
 память священномучеников Александра Попова, Феодора Распопова и Николая Брянцева, пресвитеров (1918).
 празднования в честь икон Божией Матери:
 Казанская (Вышенская) (1812);
 Казанская (Петербургский список) (1721);
 Казанская (Вязниковская) (1624);
 Казанская (Московская) (1612);
 «Благовещение» Устюжская (1290);
 Казанская (Каплуновская) (1689);
 Казанская (Казанский список) (1579);
 Казанская (Тамбовская) (1695);
 Казанская (Пензенская) (1717);
 Казанская (Высочиновская) (XVIII);
 Казанская (Нижнеломовская) (1643);
 Казанская (Песчанская) (1754);
 Казанская (Шлиссельбургская);
 Казанская (Тобольская) (1661);
 Казанская (Ярославская) (1588);
 Казанская (Чимеевская) (1770);
 Казанская (Витебская) (1655);
 Якобштадтская (XVII век).

Именины 
 Католические: Андрей, Виктор, Даниил.
 Православные: Дмитрий, Прокопий (Прокофий).

События 
См. также: :Категория:События 21 июля

До XIX века 
 356 до н. э. — В ночь с 20 на 21 июля Герострат сжёг Храм Артемиды в Эфесе.
 365 — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.
 1542 — папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом.
 1610 — чай впервые импортирован в Европу.
 1613 — (11 июля по старому стилю) в Москве состоялась коронация Михаила Фёдоровича Романова, родоначальника новой династии Романовых на российском престоле.
 1718 — Заключён Пожаревацкий мир, окончивший Австро-Турецкую и Турецко-Венецианскую войну.
 1773 — папа римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.
 1774 — Россия и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768—1774.
 1798 — Египетский поход Наполеона: Битва у пирамид.

XIX век 
 1822 — создание Первой Мексиканской империи.
 1831 — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.
 1861 — первое крупное сухопутное сражение Американской Гражданской Войны возле Манассаса.
 1883 — введён в эксплуатацию Березниковский содовый завод, первый завод такого рода в России.

XX век 
 1904 — завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января следующего года.
 1906 — 44-летний Пётр Столыпин назначен главой правительства России.
 1917 — А. Ф. Керенский возглавил Временное правительство.
 1918 — татары обратились к Германии с просьбой объявить оккупированный Крым татарским ханством.
 1925 — СССР присоединяется к Международной метрической конвенции.
 1940
 Командование гитлеровской Германии начало разработку военной кампании против Советского Союза — «Плана Барбаросса».
 Провозглашение советской власти сеймами Латвии и Литвы и думой Эстонии.
 1941 — первый налёт авиации Германии на Москву.
 1942 — начало битвы за Кокоду
 1944
 Американские войска высаживаются на западной части острова Гуам, начало битвы за Гуам.
 Создание Польского комитета национального освобождения. Принятие Крайовой Радой Народовой закона о создании Войска Польского.
 1949 — Сенат США ратифицировал Североатлантический договор.
 1953 — СССР требует от американских властей прекратить раздачу бесплатной пищи жителям Восточного Берлина.
 1954 — подписываются Женевские соглашения, завершившие колониальную войну в Индокитае.
 1957 — в Риге открыт капитальный Каменный мост через Даугаву.
 1960 — катастрофа Ил-12 в Минске. Погибли 8 человек.
 1969 — американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Через 19 минут к нему присоединился Базз Олдрин.
 1970 — закончено 11-летнее строительство Асуанской плотины в Египте.
 1972 — Кровавая пятница в Белфасте: 9 погибших, 130 раненых в результате терактов боевиков Временной ИРА.
 1973 
 запущен «Марс-4».
 в норвежском Лиллехаммере агенты «Моссада» убили официанта, которого ошибочно посчитали замешанным в теракт на Олимпийских играх в Мюнхене
 1975 — завершение программы «Союз — Аполлон».
 1977 — началась Египетско-ливийская война
 1983 — на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.
 1992 — открылось движение по Братеевскому мосту в Москве.
 1995 — начался третий кризис в Тайваньском проливе
 1999 — в Ингушетии мужчинам разрешено иметь четырёх жён.

XXI век 
 2007 — издание седьмой книги о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Дары Смерти» на английском языке.
 2010 — диверсия на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия). Повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.
 2011 — завершился последний полёт шаттла «Атлантис». Официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 21 июля

До XIX века 
 1414 — Сикст IV (в миру Франческо делла Ровере; ум. 1484), 212-й папа римский (1471—1484).
 1620 — Жан Пикар (ум. 1682), французский священник и астроном, впервые определивший размер Земли.
 1681 — Илья Фёдорович (ум. 1681), царевич, наследник русского престола, сын царя Фёдора Алексеевича и Агафьи Грушецкой.
 1799 — Фёдор Матюшкин (ум. 1872), российский адмирал, полярный исследователь, сенатор.

XIX век 
 1810 — Анри Реньо (ум. 1878), французский химик и физик.
 1816 — Пол Джулиус Рейтер (ум. 1899), журналист, бизнесмен, основатель британского информационного агентства «Рейтер».
 1821 — Василе Александри (ум. 1890), молдавский и румынский поэт, драматург, политик и дипломат.
 1858 — Ловис Коринт (ум. 1925), немецкий художник.
 1865 — Мэтью Фипс Шил (ум. 1947), британский писатель.
 1882 — Давид Бурлюк (ум. 1967), русский художник и поэт-футурист украинского происхождения.
 1893 — Ганс Фаллада (ум. 1947), немецкий писатель.
 1897 — Василий Соколовский (ум. 1968), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
 1898
 Ольга Андровская (ум. 1975), театральная актриса, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии.
 Леонид Соболев (ум. 1971), русский советский писатель-маринист, журналист, общественный деятель.
 1899
 Эрнест Хемингуэй (покончил с собой в 1961), американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии (1954).
 Эйженс Веверис (ум. 1976), латышский поэт.

XX век 
 1903 — Николай Соколов (ум. 2000), график, живописец, карикатурист, член «Кукрыниксов», народный художник СССР.
 1910
 Владимир Серов (ум. 1968), народный художник СССР, автор ленинианы («Ходоки у Ленина», «Декрет о мире» и др.).
 Владимир Касатонов (ум. 1989), советский военачальник, адмирал флота, Герой Советского Союза.
 1911 — Маршалл Маклюэн (ум. 1980), канадский философ, филолог, литературный критик.
 1913 — Самуил Алёшин (ум. 2008), русский советский писатель, драматург, сатирик, мемуарист.
 1920 — Айзек Стерн (ум. 2001), американский скрипач.
 1923 — Рудольф Маркус, канадско-американский химик, лауреат Нобелевской премии (1992).
 1925 — Глеб Стриженов (ум. 1985), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1926
 Норман Джуисон, канадский кинорежиссёр, продюсер, актёр.
 Карел Рейш (ум. 2002), английский кинорежиссёр чешского происхождения.
 1929 — Пётр Щербаков (ум. 1992), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1932 — Елена Добронравова (ум. 1999), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 1933 — Джон Гарднер (ум. 1982), американский писатель.
 1934 — Евгений Велтистов (ум. 1989), советский журналист, детский писатель, фантаст (повести об Электронике и др.).
 1936 — Нани Брегвадзе, грузинская певица, пианистка, педагог, экс-солистка ВИА «Орэра», народная артистка СССР.
 1937 — Эдуард Стрельцов (ум. 1990), советский футболист, олимпийский чемпион (1956).
 1939 — Нина Дробышева, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1946 — Людмила Зайцева, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1948
 Михаил Задорнов (ум. 2017), советский и российский писатель-сатирик, юморист, артист эстрады.
 Кэт Стивенс, английский певец греко-шведского происхождения, автор песен, музыкант-мультиинструменталист.
 1951 — Робин Уильямс (ум. 2014), американский актёр, сценарист, продюсер, стендап-комик, лауреат «Оскара» и др. наград.
 1956 — Майкл Коннелли, американский писатель, автор детективных романов.
 1962 — Ли Аарон, канадская джаз- и рок-певица.
  — Йенс Вайсфлог, немецкий прыгун на лыжах с трамплина, трёхкратный олимпийский чемпион.
 1966 — Татьяна Лазарева, российская актриса, телеведущая, лауреат премии «ТЭФИ».
  — Лайл Оделайн, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (1993).
 1969
 Изабель Верт, немецкая спортсменка-конник, 7-кратная олимпийская чемпионка
 Авраам Руссо (наст. имя Абрахам Ипджян), российский эстрадный певец.
 1971
 Шарлотта Генсбур, англо-французская актриса, певица, автор песен.
 Нонна Гришаева, актриса, телеведущая, певица, заслуженная артистка России.
  — Доктор Александров (наст. имя Денис Александров), российский музыкант.
  — Татьяна Лебедева, российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка (2004), многократная чемпионка мира и Европы.
  — Илья Носков, российский актёр театра и кино.
  — Джош Хартнетт, американский киноактёр.
  — Джессика Барден, британская актриса.
  — Эрлинг Холанн, норвежский футболист.

XXI век 
 2002 — Рика Кихира, японская фигуристка-одиночница, двукратная чемпионка четырёх континентов (2019 и 2020 годы).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 21 июля

До XX века 
 1425 — Мануил II Палеолог (р. 1350), император Византии (1391—1425).
 1779 — Михаэль Адельбульнер (р. 1702), немецкий математик, физик и астроном.
 1796 — Роберт Бёрнс (р. 1759), шотландский поэт.
 1824 — Буддха Лоетла Нафалай (р. 1767), второй король Таиланда (1809—1824), из династии Чакри.
 1838 — Иоганн Мельцель (р. 1772), немецкий механик, пианист и педагог.
 1838 —  (р. 1865), немецкий хельдентенор, первый исполнитель Тристана в опере Вагнера.
 1893 — Карл Рёниш (р. 1814), немецкий производитель роялей, внедривший в конструкцию чугунную раму.

XX век 
 1907 — Николае Григореску (р. 1838), крупнейший румынский художник.
 1943 — Чарльз Паддок (р. 1900), американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион. 
 1944 — казнён Клаус Шенк фон Штауффенберг (р. 1907), полковник Вермахта, руководивший покушением на Адольфа Гитлера.
 1948 — Аршиль Горки (наст. имя Востаник Манук Адоян; р. 1904), американский живописец-авангардист.
 1953 — Александр Зеленко (р. 1871), российский и советский архитектор, педагог.
 1960 — Массимо Бонтемпелли (р. 1878), итальянский писатель, журналист, эссеист и композитор.
 1966 — Софья Преображенская (р. 1904), советская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.
 1967 — Бэзил Рэтбоун (р. 1892), американский актёр.
 1968 — Рут Сен-Дени (р. 1879), танцовщица, педагог, хореограф, «первая леди американского танца».
 1970 — Михаил Герасимов (р. 1907), советский антрополог-скульптор и археолог, автор метода восстановления внешности человека по форме черепа.
 1979 — Людвиг Ренн (р. 1889), немецкий писатель-антифашист.
 1985 — Альва Бесси (р. 1904), американский писатель, сценарист.
 1989 — Владимир Эфроимсон (р. 1908), советский учёный-генетик, диссидент, правозащитник.
 1995
 Виктор Баранников (р. 1940), генерал армии, последний министр внутренних дел СССР.
 Эллестон Тревор (р. 1920), англо-американский писатель, классик шпионского романа.
 1998 — Алан Шепард (р. 1923), американский астронавт.

XXI век 
 2004
 Джерри Голдсмит (р. 1929), американский композитор и дирижёр, классик киномузыки.
 Эдвард Льюис (р. 1918), американский генетик, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1995).
 2006 — Та Мок (р. 1926), последний командующий войсками «Красных Кхмеров» в Камбодже.
 2009 — Константин Петров (р. 1945), генерал-майор, российский политический деятель.
 2010 — Луис Корвалан (р. 1916), чилийский политик, Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958—1989).
 2011 — Казимир Свёнтек (р. 1914), кардинал католической церкви, старейший действующий католический епископ мира.
 2012 — Анджей Лапицкий (р. 1924), польский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 2015 — Эдгар Лоренс Доктороу (р. 1931), американский писатель.
 2020 — Бока (певец) (р. 1949),  советский певец и автор-исполнитель.

Приметы 
Зажинки, Жнец, Жатвенник, Прокопий, Казанская летняя.
 На Казанскую — начало уборки ржи.
 На острую косу — много сенокосу.
 Пришла Казанская — пошли чёрные грузди-чернухи.
 Прокопий — жнец, жатвенник, зажинки, вязали зажиночный сноп.
 Спелые стручки акации — это признак того, что ржаная нива созрела.
 Перед началом жатвы ржи праведному Прокопию заказывали молебны, после чего бывали общественные трапезы.
 Поспела черника.
 Коли черника поспевает, то поспела и рожь.
 В садах снимают вишни.

См. также

Примечания